Воздушно-десантная армия
 Военно-дипломатическая академия
 Взрослые Дети Алкоголиков